Лагерхейм, Альфред — шведский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Швеции.
 Лагерхейм, Густаф — шведский микробиолог и ботаник.